Александр Дего́фф (; 2 марта 1805 в Париже — 27 июля 1882 там же) — французский художник, ученик Энгра; дядя художника Блеза Дегоффа.

Биография и творчество 
Учился у Луи-Этьена Ватле и Шарля Ремона, позднее у Энгра. Рано проявил интерес к работе на пленэре, сблизился с Барбизонской школой.

В 1834—1837 и затем в 1839—1842 годах путешествовал по Италии. Писал пейзажи с историческим стаффажем, а также картины на сюжеты, заимствованные из Библии. Наибольшим успехом пользовался в 1848—1857 годах. Произведения его, по характеристике авторов ЭСБЕ, «отличаются прекрасным рисунком, но слишком изысканным, деланным идеализмом».

Главные в их числе:
 «Альбанское озеро»,
 «Циклоп» (в Лионском музее),
 «Нарцисс у источника»,
 «Христос и иерихонские слепцы»,
 «Бешенство Ореста»,
 «Св. Маргарита» (в одной из дижонских церквей)
 плафонная живопись в читальной зале Парижской национальной библиотеки.

См. также 
 Французская живопись

Примечания

Литература 
 

Художники Франции XIX века
Художники-пейзажисты Франции